Twister pode ser:

 Filme 
 Twister (filme), um filme-catástrofe americano de 1996.

 Veículos 
 CBX 250 Twister, é uma motocicleta fabricada pela Honda no Brasil.

Animais 
 Twister - uma espécie de rato

 Música
 Twister (banda), uma extinta banda de pop rock brasileira.
 Twister (álbum), o primeiro álbum de estúdio da banda Twister.

 Outros usos

Twister (jogo)

Desambiguação